Марино Марини (; 27 февраля 1901 года, Пистоя — 6 августа 1980 года, Виареджо, Италия) — итальянский скульптор, художник, гравёр.

Изучал живопись и скульптуру в Академия изящных искусств во Флоренции. В начале 1920-х годов занимался живописью, затем посвятил себя скульптуре. В эти годы в работах Марини прослеживается влияние искусства этрусков. С 1929 года работал в Высшем институте искусств в Монце, часто посещал Париж, где сотрудничал с Массимо Кампильи (ит.), Джорджо де Кирико, Альберто Маньелли, Филиппо де Пизисом. В 1936 году переехал в Швейцарию, посетил Цюрих и Базель, познакомился с Альберто Джакометти, Жерменой Ришье, Фрицем Вотруба. В 1936 году получил приз Римской квадриеннале. С 1940 по 1970 годы — профессор в Академии изящных искусств Брера в Милане. С 1946 года постоянно проживал в Милане. С 1948 года также занимался абстрактной живописью.

Во Флоренции, в бывшей церкви Сан-Панкрацио, работает Музей Марини, собравший коллекцию работ известного живописца и скульптора.

См. также 

 AMA Plaza

Примечания

Литература 
 «Марини Марино». БСЭ, 3-е издание
 «Marini, Marino». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.

Ссылки 
 
  Сайт музея Марино Марини (Флоренция)
  Фонд Марино Марини
  Работы, биография Марино Марини в Galerie Ludorff

Скульпторы XX века
Художники Италии XX века
Члены Баварской академии изящных искусств
Скульпторы Италии XX века